Jingyang kan syfta på:

Kina
Jingyang, Deyang – ett stadsdistrikt i Deyang i Sichuan-provinsen
Jingyang, Xianyang – ett härad i Shaanxi-provinsen
Jingyang (häradshuvudort i Kina, Shaanxi, lat 32,52, long 107,88)
Jingyang (köpinghuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 30,37, long 110,00)
Jingyang (sockenhuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 32,95, long 109,80)
Jingyang (köpinghuvudort i Kina, Qinghai Sheng, lat 36,82, long 101,65)

WP:Projekt Kina